ESAA est un sigle qui peut désigner :
 Évaluation Sensorielle de l'Adulte avec Autisme ;

des écoles :
École supérieure d'art d'Avignon 
 École de spécialisation de l'artillerie antiaérienne
École supérieure d'administration de l'Armement (école d'officiers)
École supérieure algérienne des affaires
, il en existe plusieurs :
École Duperré (École supérieure des arts appliqués)
École supérieure d'arts appliqués d'Aquitaine
École supérieure d'arts appliqués de Troyes

Notes et références